Het ATP-toernooi van Moskou 2002 (met de officiële naam Kremlin Cup) vond plaats van 30 september tot en met 6 oktober 2002. Er werd gespeeld op overdekte tapijtbanen in het oude Olympisch stadion in de Russische hoofdstad Moskou.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste teams

Toernooischema

Externe links 
 
 
 

ATP-toernooi van Moskou
Moskou